ÖK steht für:
 Österreichische Karte (ÖK 25, ÖK 50, ÖK 200, ÖK 500)

ök. steht für:
 ökologisch
 ökonomisch
 ökumenisch

Siehe auch:
 OEK
 ØK

Abkürzung